Rodestraat (Alsemberg)
Rodestraat (Antwerpen)
Rodestraat (Brugge)
Rodestraat (Venlo)
Rodestraat (Veurne)